Ли́повая Гора́ — топоним в России:

 Липовая Гора — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Липовая Гора — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Липовая Гора — микрорайон в Перми.
 Липовая Гора — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Перми.
 Липовая Гора — жилой район в Ярославле.
 Липовая Гора — остановочный пункт Северной железной дороги в Ярославле.
 Липовая Гора — ботанический памятник природы, расположенный в южной части города Аша.

См. также 
 Липов
 Липовая
 Липовая гора